Jane Grey – nobile inglese, regina d'Inghilterra e d'Irlanda
 Jane Grey – attrice teatrale e cinematografica
 Jane Grey – schooner britannico